FEI Nations Cup 2013 steht für folgende Nationenpreisserien im Pferdesport:

 FEI Nations Cup 2013 (Dressurreiten)
 FEI Nations Cup 2013 (Vielseitigkeit)
 Furusiyya FEI Nations Cup 2013 im Springreiten